Oesten ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Oesten (* 1947), deutscher Forstwissenschaftler; Professor an der Universität Freiburg und Direktor des Zentrums für Erneuerbare Energien
 Jürgen Oesten (1913–2010), deutscher U-Boot-Kommandant des Zweiten Weltkriegs
 Paul Oesten (1874–1936), deutscher Bildhauer
 Theodor Oesten (1813–1870), deutscher Klavierlehrer und Komponist

Siehe auch:
 Östen